Tommy Byrne peut désigner :
  (1919-2007), joueur de baseball américain ;
 Tommy Byrne (1958- ), pilote automobile irlandais, cinq participations en Formule 1.